Lac Connelly peut se référer à:

Hydronymes

Lac Connelly, lac de Rivière-Koksoak (territoire non organisé), au Nord-du-Québec, au Québec. .
Lac Connelly, lac dans Saint-Hippolyte (Québec) (municipalité), MRC La Rivière-du-Nord, dans les Laurentides (région administrative), au Québec. .
Lac Connelly (rivière Connelly), lac situé dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac à Connelly, lac dans La Pêche (municipalité), MRC Les Collines-de-l'Outaouais, en Outaouais (Québec), au Québec. .